'Abd al-Hamid Ibn Badis – filosofo e religioso algerino
Ben Badis – comune dell'Algeria